FBT peut être le sigle de :

 Fédération du bouddhisme tibétain